Turniej debla juniorek US Open 2008 odbył się w dniach 1 - 5 września 2008 roku.

Obrończyniami tytułu były Ksienija Mileuska i Urszula Radwańska, które w tym roku nie wzięły udziału w turnieju.

Nowymi mistrzyniami zostały Noppawan Lertcheewakarn i Sandra Roma, które w finale pokonały Mallory Burdette i Sloane Stephens 6:0, 6:2.

W turnieju deblistek wystartowały dwie Polki: Sandra Zaniewska (w parze z Ksenią Łykiną) odpadły w pierwszej rundzie, oraz Katarzyna Piter (w parze z Romaną Tabakovą, które przegrały w ćwierćfinale z Jessy Rompies i Beatrice Gumulya 2:6, 5:7.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Finał

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2008
US Open – gra podwójna dziewcząt